Beresanka ( und ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw im Süden der Ukraine mit etwa 4100 Einwohnern (2019).

Geographie 
Beresanka liegt 57 km südwestlich vom Oblastzentrum Mykolajiw am Fluss Sassyk (ukrainisch ), der über den Beresan-Liman in das Schwarze Meer abfließt.
Die Gemeinde liegt an der Fernstraße M 14, welche die Schwarzmeerküste entlang von Odessa über Berdjansk und Mariupol bis nach Russland führt.

Geschichte 
Die Siedlung wurde als evangelische Tochterkolonie der Kolonie Beresan von deutschen Einwanderern mit dem Namen Alexanderfeld 1866 gegründet.

Ab 1914 war der deutsche Name verboten und Suworowe (, bis 1923) und Tylyhulo-Beresanka (, bis 1964) waren offizielle Ortsnamen.
Seit Juli 1966 hat Beresanka den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 11. August 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Beresanka (/Beresanska selyschtschna hromada), zu dieser zählen auch noch die 17 Dörfer Andrijewo-Soryne, Andrijiwka, Jablunja, Kalyniwka, Kalabatyne, Lymany, Lymanske, Malachowe, Markiwka, Matijassowe, Mychajliwka, Nowoseliwka, Popilne, Schmidtiwka, Suchodil, Wassyliwka, Wiktoriwka sowie die Ansiedlungen Jelewatorne (doppelt vorhanden), bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Andrijiwka, Malachowe, Markiwka und Popilne die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Beresanka (Березанська селищна рада/Beresanska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Beresanka.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 14 Dörfer und die Ansiedlung Krutojarka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Mykolajiw.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Beresanka Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Weblinks 

 Informationen zum Ort (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Schwarzmeerdeutsche
Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
Gegründet 1866